Agia Mavra ist der Name von Gemeinden in Griechenland:

 Agia Mavra (Elis)
 Agia Mavra (Lefkada)